Spa sau SPA poate fi:

 Spa, oraș francofon din regiunea Valonia din Belgia
 S.p.A. - Società per Azioni, termenul italian pentru Societate pe acțiuni
 SPA - Sectorul Producției de Armament
 Spa, tratament balneoclimateric
 Leamington Spa
 Droitwich Spa